A Rosetta v. Rozetta jelentheti a következőket:

 Rosetta v. Rozetta, női keresztnév idegen nyelvekben (a Rózsa névből, Rosa)
 Rozetta, rózsára emlékeztető stilizált díszítő motívum, vagy a természetben létrejött mintázat
 Rozetta, a rózsaablak idegen szóval
 Rosetta, egyiptomi kikötőváros (Rashid)
 Rozetta, község (township) Henderson megyében, Illinois-ban, (USA)
 Rosettai kő v. Rozetta kő, az egyiptomi kikötőváros francia neve (Rosette) után elnevezett írásos gránitdarab
 Rosetta (űrszonda)
 Rozetta-köd
 Rosetta, a Mac OS X operációs rendszer bináris fordítója, mely PowerPC-s alkalmazások futtatását biztosítja
 Rosetta, posztmetal-együttes
 Rosetta, egy 2016-ban megjelent Vangelis-nagylemez címe